Ruggero I Sanseverino – nobile e religioso italiano vissuto tra l'XI e il XII secolo
Ruggero Sanseverino – arcivescovo cattolico italiano vissuto nel XIV secolo
Ruggero Sanseverino – nobile calabrese morto nel 1430